Il singolare del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 2 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Fernando Meligeni che ha battuto in finale Nicolás Pereira 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Fernando Meligeni (Campione)
 Nicolás Pereira (finale)
 Andrew Sznajder (secondo turno)
 Roberto Jabali (primo turno)

 Mario Rincon (secondo turno)
 Eyal Ran (primo turno)
 Karim Alami (quarti di finale)
 Pietro Pennisi (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1993